Натуральне число 1038
 1038 рік до нашої ери
 1038 рік нашої ери